Шарлотта Амалія Гессен-Кассельська (1650—1714) — німецька принцеса з Гессенського дому, дружина Кристіана V, короля Данії і Норвегії.
 Шарлотта Амалія Данська (1706—1782) — принцеса Данська та Норвезька з Ольденбурзького дому.
 Шарлотта Амалія Гессен-Філіпстальська (1730—1801) — німецька принцеса з Гессенського дому, дружина герцога Саксен-Мейнінгену Антона Ульріха.

 Шарлотта-Амалія — столиця і найбільше місто Американських Віргінських Островів